Олимп Клиник — многопрофильный частный медицинский центр, входящий в состав воронежской группы компаний Олимп Здоровья, крупнейшей в Черноземье. Первая клиника группы компаний, открытая в Москве. Основана предпринимателем и финансистом, в прошлом главой Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, Александром Кирилловичем Соловьевым, в 2021 году. Задумывалась как центр обмена опытом между специалистами из разных по величине регионов России и стран Европы, в том числе в рамках работы с ЕРМА.

Открытие клиники 
В 2019 году группа компаний Олимп Здоровья под руководством Александра Кирилловича Соловьева приобрела здание в Москве по адресу Садовая-Сухаревская улица 7/1. Тогда же появились первые новости о том, что планируется открытие московского филиала и четвертой клиники группы компаний.

В 2020 году международное бюро Megre Interiors разработало дизайн-проект интерьера клиники.

Строительство Олимп Клиник продолжалось больше года. Осенью 2020 года планировалось открытие.

Фактически открытие первой московской клиники группы компаний Олимп Здоровья произошло в 2021 году, 17 марта.

Условия в клинике 
Клиника специализируется на антивозрастной и превентивной медицине. Основными направлениями работы с пациентами являются косметология, пластическая хирургия, стоматология и эстетическая гинекология.

Один из этажей клиники полностью оборудован под стационар с одноместными или двухместными палатами, предназначенный для пациентов, перенесших хирургические или косметологические операции.

Структура 
Олимп Клиник — четвертое из шести учреждений группы компаний Олимп Здоровья, в которую выходят:

 воронежский центр семейной медицины Олимп Здоровья — первый российский медицинский центр, принятый в Европейскую ассоциацию предиктивной, превентивной и персонализированной медицины (ЕРМА), лидер рейтинга проектов 2019 года (De Facto);
 клиника эстетической медицины Олимп Клиник в Воронеже;

 воронежская клиника семейной и детской медицины Эвкалипт;

 московская клиника эстетической и превентивной медицины Олимп Клиник;
 центр культуры здоровья, реабилитационный центр Олимп Пять в Воронеже;

 центр семейной диагностической и практической медицины Огни Олимпа в Москве.

Взаимодействие клиник группы компаний образует полный цикл медицинского лечения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании